Madero puede referirse a:
 El madero, pieza o tablón de madera (la definición no incluye a las tablas, debido al menor grosor de éstas).
 El madero de tormento, instrumento de ejecución al que fue sometido Jesucristo.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Francisco Bernabé Madero (1816-1896), político y comerciante argentino, vicepresidente de la república y fundador de Maipú (Buenos Aires).
 José Evaristo Madero Elizondo (1828-1911), militar, empresario y político mexicano, gobernador del estado de Coahuila durante el porfiriato, y abuelo del prócer de la Revolución Mexicana Francisco I. Madero.
 Eduardo Madero (1833-1894), comerciante argentino del sigloXIX, recordado principalmente por ser el promotor del proyecto para el Puerto de Buenos Aires que llevaría su nombre. Sobrino de Francisco Bernabé Madero.
 Francisco I. Madero (1873-1913), político mexicano, antirreeleccionista, presidente de la república y prócer de la Revolución Mexicana.
 Gustavo Adolfo Madero González (1875-1913), político mexicano, hermano de Francisco I. Madero.
 Emilio Alberto Madero González (1880-1962), militar revolucionario mexicano, hermano de Francisco I. Madero.
 Raúl Madero (1888-1982), militar revolucionario y político mexicano, hermano de Francisco I. Madero.
 Pablo Emilio Madero Belden (1921-2007), político mexicano, hijo de Emilio Alberto Madero González y sobrino de Francisco I. Madero.
 Gustavo Madero Muñoz (n. 1955), empresario y político mexicano, nieto de Evaristo Madero González y sobrino nieto de Francisco I. Madero.

También, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Puerto Madero, barrio de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Villa Eduardo Madero, ciudad perteneciente a la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Ciudad Madero, importante ciudad perteneciente al estado de Tamaulipas (México).
 Villa Madero, municipio del estado de Michoacán (México).

Además, puede hacer referencia las siguientes obras viales:

 Avenida Eduardo Madero, importante arteria vial de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Avenida Bolívar Madero Vargas, avenida principal que une a la ciudad de Machala con la parroquia urbana de Puerto Bolívar en la provincia de El Oro (Ecuador).
 Calle Francisco I. Madero, una de las calles más famosas e importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México (México).

Enlaces externos